Kyo (músico) - vocalista da banda japonesa Dir en grey
 Kyo (banda) - banda francesa 
 Antigo nome de Kyoto
 Hiroshi Isono - cantor japonês mais conhecido como Kyo